Empresa de facção — fabricante de confecções por subcontratação
 Facção criminosa
 Facção dos Armagnacs — um dos dois partidos envolvidos na guerra civil entre Armanhaques e Borguinhões, na França, no século XV
 Torcida Facção Jovem — torcida organizada do Campinense Clube

Música 
 Facção Central — grupo de rap brasileiro, formado na cidade de São Paulo no ano de 1989
 Facção Central - Ao Vivo — primeira compilação do grupo de rap Facção Central
 Família Facção — álbum da banda de rap Facção Central

Desambiguações de música